Манойленко Станіслав Васильович — старший солдат Збройних сил України, нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.
 Манойленко Юлія Анатоліївна (1979 р.н.) — українська поетеса і прозаїк, член НСПУ, авторка 7 поетичних книг, лауреат літературних премій.

Див. також 
 Мануйленко
Українські прізвища